Ла-Шапе́ль-Сен-Марс'я́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Ліможа, 17 км на південь від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Шапель-Сен-Марс'яль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Сен-Марс'яль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез